

Domaine militaire 
 Hussard, unité de cavalerie légère.
 Les Hussards de la Mort, escadron constitué pendant la Révolution française.
 Les , deux régiments prussiens de la garde créés par Frédéric II de Prusse (en 1741 et 1758), et commandés durant la Première Guerre mondiale par le Kronprinz Guillaume de Prusse, l'un des fils de Guillaume II d'Allemagne et dissous en 1918.
 Les Hussards Noirs, escadron constitué pendant la Révolution française.
 Le  de hussards devenu  de hussards parachutistes ( RHP) en 1946 est un régiment de cavalerie de l'Armée de terre française, créé en 1720 par le comte de Bercheny, patriote hongrois proscrit par les Habsbourg.
 Les  Hussars (Canada)
 Le  de hussards (France)
 Le  de hussards (France)

Sociologie 
 Les hussards noirs, surnom des instituteurs pendant la IIIe République.

Littérature, théâtre, cinéma 
 Les Hussards, mouvement littéraire de la deuxième moitié du  qui a Roger Nimier pour chef de file.
 Le Hussard sur le toit, roman de Jean Giono (1951), adapté au cinéma par Jean-Paul Rappeneau en 1995 (Le Hussard sur le toit).
 Les Hussards, pièce de théâtre de Pierre-Aristide Bréal (1953), adaptée au cinéma par Alex Joffé en 1955 (Les Hussards).